Sankt Sebastian steht für:

 Sebastian (Heiliger) († um 288), römischer Soldat und Märtyrer – dort auch zu Patronanzbenennungen
 Sebastianstag, 20. Januar

Sankt Sebastian oder St. Sebastian ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Sankt Sebastian (am Rhein), Ortsgemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz,  Rheinland-Pfalz
 Sankt Sebastian (Steiermark), ehemalige Gemeinde im Bezirk Bruck an der Mur, Steiermark
Ortsteile:
 Sankt Sebastian (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Sankt Sebastian (Kammlach), Ortsteil der Gemeinde Kammlach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 St. Sebastian (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft von St. Georgen am Längsee, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Sankt Sebastian (Gemeinde Söding), Rotte der Ortschaft Kleinsöding von Söding, Bezirk Voitsberg, Steiermark

Kirchen und Klöster:
 Kleine Kappl, Wallfahrtskirche im Landkreis Tirschenreuth (Oberpfalz)
 Sebastianskirche, zahlreiche Kirchen und Kapellen – dort auch zu anderen Sprachen 
 Sebastianskloster, diverse Klöster